

Населені пункти та їхні частини
 Ленартовиці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ленартовиці — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ленартовиці — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Ленартовиці — частина міста Кендзежин-Козьле в Кендзежинсько-Козельському повіті Опольського воєводства

Примітки